Saint-Romain (Puy-de-Dôme) – francuska gmina w regionie Owernia
 Saint-Romain (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Romain (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Saint-Romain (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes